Sánchez-Barcáiztegui, apellido de origen español, que se unió por concesión del rey Alfonso XII en 1882, en homenaje a Victoriano Sánchez Barcáiztegui, para tratar de perpetuarlo en sus herederos, puede referirse a:

Personas 
 Victoriano Sánchez Barcáiztegui (1826-1875), teniente de navío, héroe del sitio a El Callao en la Campaña del Pacífico de 1866. 
 Federico Sánchez-Barcáiztegui Aznar(1906-1971), contraalmirante de la Armada Española y Caballero de la Cruz Laureada de San Fernando por hundimiento del submarino B-6. 
 Marcial Sánchez-Barcáiztegui Aznar (1919-2012), contraalmirante de la Armada Española e impulsor del deporte de la vela española.
 Marcial Gamboa Sánchez-Barcáiztegui (1906-1986), militar y senador español.

Otros 
 Sánchez Barcáiztegui (SB), buque de la Armada Española perteneciente a la primera serie de la clase Churruca que participó en la Guerra civil española.
 Calle de Sánchez Barcáiztegui, calle de Madrid, España.